Рецепт — многозначное слово.
 Рецепт в медицине
 Кулинарный рецепт
 «Рецепт» — альбом украинской группы «Крихітка Цахес».

См. также 
 Рецептер
 Рецептор (значения)
 Рецептура